Barbara "Barbie" Roberts – popolare bambola della Mattel
 Barbara Roberts – politica statunitense e governatrice dell'Oregon